Loser může být:

 Loser (píseň) – píseň hudebníka Becka
 Franz Loser – rakouský politik
 Loser (hudební skupina) – americká hudební skupina